«Двір шипів і троянд» — книга американської письменниці Сари Дж. Маас, що написана у жанрі фентезі. Серія «Двір шипів і троянд» складається з 5 книг — «Двір шипів і троянд», «Двір мороку і гніву», «Двір крил та руїн», «Двір холоду та місячного сяйва» та «Двір срібного полум'я».

Анотація 

Землі людей і край чарівних фейрі Прифія ніколи не перетиналися, розділені високою Стіною та неприязню. Це тривало століттями. Поки одного разу юна мисливиця Фейра не вбила вовка. За його личиною насправді ховався один з фейрі. Тепер безсмертний Тамлін вимагає відплати. Він забирає Фейру зі світу людей до свого маєтку в Прифії. Довічне ув'язнення з безсмертним — невесела перспектива. Але поступово Фейра розуміє, що між нею і Темліном чимало спільного, попри вік, походження та столітню ненависть. І тоді, коли світ Тамліна огорне тінь зла, лише дівчина зі світу людей зможе врятувати край фейрі… Або приректи його на страшну загибель.

Посилання 
 https://www.litmir.me/br/?b=544438&p=1 

Фентезійні романи США
Книги 2021